Amt für Wiedergutmachung ist der Name von

 einer Behörde in Rheinland-Pfalz, siehe Amt für Wiedergutmachung (Rheinland-Pfalz)
 einer Behörde in Hamburg, siehe Amt für Wiedergutmachung (Hamburg)